Grand River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grand River Bridge (Leon, Iowa), NRHP-ID 98000794
 Grand River Bridge (Arispe, Iowa), NRHP-ID 98000479